Too ist der Familienname folgender Personen:

 David Kimutai Too (1968–2008), kenianischer Politiker
 Edwin Kipmutai Too (* 1995), kenianischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Kiptoo
 Jeptoo
Ungar-Too